Arjomand kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arjomand (ort i Kerman), 
 Arjomand (ort i Teheran), 

Robotskapade Iranförgreningar